Palos Blancos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Palos Blancos, Sinaloa, ort, 
 Palos Blancos, Hidalgo, ort, San Agustín Tlaxiaca, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar